«Точка кипения» () — британский художественный фильм 2021 года режиссёра Филипа Барантини. Главные роли в нём сыграли Стивен Грэм и Джейсон Флеминг. Премьера картины состоялась в августе 2021 года на кинофестивале в Карловых Варах, в прокат фильм вышел в мае 2022 года. Он был благожелательно встречен критиками и получил четыре номинации на премию BAFTA.

В ролях 

 Стивен Грэм — Энди Джонс
 Винетт Робинсон — Карла
 Джейсон Флеминг — Аластер Скай

Примечания 

Фильмы Великобритании
Фильмы, снятые одним дублем